― бесплатная компьютерная инди-игра, сюрреалистический квест, созданная японским разработчиком или группой разработчиков под псевдонимом «Кикияма» и выпущенная в 2004 году. Хотя Yume Nikki была разработана с помощью программы-конструктора RPG Maker, предназначенной для создания японских ролевых игр, игра практически не содержит ролевых элементов, диалогов или сколько-нибудь сложного сюжета. Вместо этого игра предлагает исследовать миры сновидений главной героини Мадоцуки, полные завораживающих и тревожащих визуальных образов, подчиняющиеся своеобразной логике сна; некоторые из этих образов и персонажей приобрели характер интернет-мемов.

Вокруг игры возникло оживленное сообщество почитателей, пытающихся интерпретировать игру или создавать подобные произведения по её мотивам; таким образом было создано около 200 фанатских игр. В 2013 году были выпущены основанные на игре манга и ранобэ. В начале 2018 года игра была опубликована в Steam издателем Playism; компания Kadokawa Games также выпустила собственную игру-ремейк под названием Yume Nikki: Dream Diary, основанную на Yume Nikki.

Игровой процесс 
Игрок управляет  ― девочкой, живущей в одиночестве взаперти своей квартиры. Из квартиры невозможно выйти никуда, кроме балкона, и единственный путь начать игру ― лечь в постель и уснуть, попав в мир снов. Единственные интерактивные объекты — это дневник, телевизор и игровая приставка, напоминающая NES Famicom. Если включить её, можно будет сыграть в NASU (, также слово NASU созвучно с NES), восьмибитную мини-игру. Для начала игры необходимо лечь в кровать, по истечении трёх секунд героиня засыпает.

Заснув, Мадоцуки в своем сне переносится на балкон и, выходя через дверь своей комнаты, попадает в Нексус — отправную точку мира сновидений, содержащий в себе 12 дверей; за ними скрываются различные фантасмагорические миры. Встречаясь с различными существами, Мадоцуки может получать от них «эффекты» ― специальные предметы, необходимые для прохождения и завершения игры. Некоторые из них просто изменяют внешний вид героини, другие же дают новые возможности. Собрав все 24 эффекта и выложив их в Нексусе, игрок сможет увидеть концовку. Игровые миры достаточно разнообразны и огромны, некоторые из них переплетаются между собой, и в них легко потеряться. Также некоторые из локаций имеют особенность строиться таким образом, что выбраться из них можно, только используя обратный путь и реверсивную логику. Управление в игре осуществляется с клавиатуры; по нажатию на определённые кнопки Мадоцуки может использовать определённый «эффект» или проснуться, ущипнув себя за щеку — это позволяет выйти из сна и вернуться в квартиру.

В игре нельзя умереть, но встречаются агрессивно настроенные существа, например, , выглядящие как долговязые девушки с птичьими клювами. При встрече они начинают преследовать героиню и, касаясь её, телепортируют в локацию без выхода, заставляя игрока просыпаться и начинать путь заново. Есть и мирно настроенные торинингены, бесцельно блуждающие по дороге; при столкновении с ними ничего не происходит, но если ударить одного из них ножом, все они станут агрессивными.

Разработка 
Yume Nikki была впервые опубликована в сети 26 июня 2004 на анонимном форуме 2ch.net, крупнейшем в Японии. Игра была создана на популярном движке RPG Maker 2003; её создатель, скрывающийся под псевдонимом «Кикияма», предпочел сохранять свою анонимность: ни настоящее имя Кикиямы, ни место его жительства, ни даже пол так и не стали известны; известно только, что он писал на японском языке. В то время как игра распространялась по сети через прямые ссылки и сайты поклонников и была переведена энтузиастами на английский язык, Кикияма последовательно обновлял игру. В 2007 году, после того, как была выпущена версия игры 0.10, Кикияма прекратил общение с поклонниками и исчез; после этого времени Yume Nikki больше не обновлялась. Утверждалось, что он последний раз выходил на связь в 2011 году, незадолго до землетрясения в регионе Тохоку. Тем не менее, Кикияма сотрудничал с разработчиками ремейка Yume Nikki: Dream Diary, вышедшего в 2018 году, но и они предпочли сохранить информацию о создателе игры в тайне.

Игры по мотивам 
Логически Yume Nikki заканчивается без особой возможности на продолжение, но поклонники игры уже выпустили множество игр, подобных Yume Nikki, из которых наиболее известны Yume 2kki (яп. ni ― два, поэтому название игры читается точно так же) и .flow.

В 2018 году японская компания Kadokawa Games выпустила игру Yume Nikki: Dream Diary — вольный ремейк Yume Nikki, использующий трёхмерную графику с видом сбоку. Эта версия также включала в себя мини-игры Super NASU и Ao Oni. Ремейк, страдающий от множества технических проблем, получил посредственные отзывы прессы: обозреватели писали, что Yume Nikki: Dream Diary утратила свойственное оригиналу очарование.

Ссылки 
 Официальный сайт игры и разработчика Kikiyama
 Фанатский сайт Madotsuki’s Closet
 Yume Nikki Wiki

Примечания 

Артхаусные игры
Игры только для Windows
Инди-игры
Компьютерные игры по алфавиту
Квесты
Додзин-софт
Игры, сделанные на RPG Maker